Полевой (жен. форма — ) — может означать:

 Полевой — дух-хозяин поля в мифологии восточных славян.

Полевой

А 
 
 Полевой, Андрей Иванович (1915—2001) — Герой Социалистического Труда.
 Полевой, Артур Агафонович (род. 1938) — советский и российский художник-сатирик, график, скульптор.

Б

В 
 Полевой, Вадим Михайлович (1923—2008) — историк искусства.
 Полевой (Могила), Валерий Петрович (1927—1986) — украинский композитор.
 Полевой, Владимир Александрович (род. 1985) — украинский футболист, защитник клуба «Арсенал» (Киев).

Г 
 Полевой (Могила), Геннадий Петрович (1927—2017) — украинский художник-график, публицист.

Е 
 Полевой, Емельян Гилярович (1913—1999) — украинский националист, полковник УПА.

И 
 Полевой, Иван Степанович (1907—1944) — военный лётчик, Герой Советского Союза.

К 
 Полевой, Ксенофонт Алексеевич (1801—1867) — русский литературный критик, журналист, издатель.

Л 
 Полевой, Лазарь Львович (1928—2020) — молдавский советский археолог, нумизмат и историк-медиевист.

Н 
 Полевой, Николай Алексеевич (1796—1846) — русский писатель, драматург, переводчик, литературный и театральный критик, журналист, историк.

П 
 Полевой, Павел Гордеевич (1915—1960) — Герой Советского Союза.
 Полевой, Пётр Николаевич (1839—1902) — русский литературовед и переводчик, автор исторических романов.

Р 
 Полевой, Рутений Михайлович (1929—?) — российский физик.

Ф 
 Полевой, Фёдор Харитонович (1899—19??) — советский военачальник, полковник.

Двойная фамилия 
 Полевой-Мансфельд, Евгений Августович (1869—1932) — русский конферансье, поэт, драматург, беллетрист, педагог.

Топоним 
 Белоруссия
 Полевой — посёлок в Могилёвском районе Могилёвской области.

 Россия
 Полевой — посёлок в Усть-Пристанском районе Алтайского края, упразднён в 2013 г.
 Полевой — посёлок в Новооскольском районе Белгородской области.
 Полевой — посёлок в Кабанском районе Бурятии.
 Полевой — посёлок в Ленинском районе Волгоградской области.
 Полевой — посёлок в Новоаннинском районе Волгоградской области.
 Полевой — посёлок в Полесском районе Калининградской области.
 Полевой — посёлок в Тихорецком районе Краснодарского края.
 Полевой — посёлок в Долгоруковском районе Липецкой области.
 Полевой — посёлок в Ягоднинском районе Магаданской области.
 Полевой — посёлок в городском округе город Бор Нижегородской области.
 Полевой — посёлок в Дивеевском районе Нижегородской области.
 Полевой — посёлок в Лукояновском районе Нижегородской области.
 Полевой — посёлок в Домбаровском районе Оренбургской области.
 Полевой — посёлок в Светлинском районе Оренбургской области.
 Полевой — посёлок в Бессоновском районе Пензенской области.
 Полевой — посёлок в Весёловском районе Ростовской области.
 Полевой — посёлок в Шиловском районе Рязанской области.
 Полевой — железнодорожный разъезд (населённый пункт) в Озинском районе Саратовской области, упразднён в 2000 г.
 Полевой — посёлок в Сысертском городском округе Свердловской области.
 Полевой — посёлок в Петровском районе Ставропольского края.
 Полевой — посёлок в Кирсановском районе Тамбовской области.
 Полевой — посёлок в Моршанском районе Тамбовской области.
 Полевой — посёлок в Первомайском районе Тамбовской области.
 Полевой — посёлок в Старицком районе Тверской области.
 Полевой — посёлок в Кимовском районе Тульской области.
 Полевой — посёлок в Сосновском районе Челябинской области.

 Полевой — железнодорожная платформа Гайно-Кайской железной дороги.
 Полевой — станция Приволжской железной дороги.

См. также 
 Полевой-1
 Полевой-2
 Полевой дневник
 Полевой Колодезь
 Полевой Сундырь
  (значения)
  (значения)
  (значения)
  (значения)
 Полеев
 Новополеевский